Der Challenger Canottieri Mincio 2001 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. Juli 2001 in Mantua stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)
 Doppelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in Mantua